Ranzoni est un patronyme italien qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Daniele Ranzoni (1843-1889), un peintre italien ;
  (1826-1900), un peintre autrichien ;
  (1868-1956), un peintre autrichien ;
  (1896-1991), fils du précédent, un graphiste autrichien ;
 Pierre Ranzoni (1921-), un footballeur français ;
  (1671-1737), un joaillier italien naturalisé tchèque.

Patronyme italien